João Campos (treinador) — técnico de atletismo português 
João Campos (atleta) — desportista português 
João Campos de Araújo — político brasileiro, deputado federal pelo Partido Republicano Brasileiro-Goiás 
João Henrique Campos — político brasileiro, prefeito de Recife pelo Partido Socialista Brasileiro-Pernambuco 

Desambiguações de antropônimos